Wisting steht für:

 Wisting, norwegische Fernsehserie (2019), siehe Kommissar Wisting
 Oscar Wisting (1871–1936), norwegischer Polarforscher
 Mount Wisting, nach Oscar Wisting benannter Berg im Königin-Maud-Gebirge, Antarktika